

Források 
Cartographia Földrajzi világatlasz 2006.

Félszigetek
Földrajzi listák